Heyberger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Heyberger (* 1954), französischer Historiker
 Werner Heyberger (1880–1914), Architekt